Philippe Faure peut désigner :
 Philippe Faure (1927-), affichiste français des années 60/70/80 ;
 Philippe Faure (1959-), historien des religions français ;
 Philippe Faure (1950-), diplomate français ;
 Philippe Faure (1952-2010), auteur, metteur en scène, acteur et directeur de théâtre français ;
 Philippe Faure (1961-), acteur français.